Un uomo solo (A Single Man) – romanzo di Christopher Isherwood del 1964
 A Single Man – album di Elton John del 1978

 A Single Man – film muto del 1929 diretto da Harry Beaumont
 A Single Man – film del 2009 diretto da Tom Ford